En Uruguay, Costa Azul puede referirse a:
 Costa Azul, balneario uruguayo ubicado en el departamento de Canelones.
 Costa Azul, balneario uruguayo ubicado en el departamento de Rocha, 5 kilómetros al norte de La Paloma.